Shuangcheng bezeichnet:

 Shuangcheng (双城区), Stadtbezirk von Harbin in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Shuangcheng (Aral) (双城镇), Großgemeinde der Stadt Aral im Autonomen Gebiet Xinjiang, Volksrepublik China
 Shuangcheng (Liangzhou) (双城镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Liangzhou in der chinesischen Provinz Gansu
 Shuangcheng (Shuangcheng) (双城镇), Großgemeinde im gleichnamigen Stadtbezirk in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Shuangcheng (Zherong) (双城镇), Großgemeinde im Kreis Zherong in der chinesischen Provinz Fujian
 Shuangcheng (Hengshan) (双城乡), Gemeinde im Stadtbezirk Hengshan in der chinesischen Provinz Shaanxi